Música 
Escape (álbum de Enrique Iglesias)
Escape (álbum de Journey)
 Escape (álbum de Whodini)
 Escape (EP), de Megan Nicole

 Cinema 
 The Escape (filme), produção muda de 1914
 Escape (filme de 1930), dirigido por Basil Dean
 Escape (filme de 1940), dirigido por Mervyn LeRoy
 Escape (filme de 1948), dirigido por Joseph L. Mankiewicz 
 The Getaway (1994), filme com Alec Baldwin e Kim Basinger traduzido em Portugal como Escape

Desambiguação